Łowczyce – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie żydaczowskim
 Łowczyce – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie gródeckim